Cuevas Labradas puede referirse a dos poblaciones españoles:

 Cuevas Labradas (Guadalajara); o
 Cuevas Labradas (Teruel).